Bracchesi – abitanti di Bracca
Bracchesi – abitanti di Cassina de' Bracchi